Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Wojciech Fibak 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 
 Björn Borg (campione)
 Wojciech Fibak (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1977